Хафлингер — порода лошадей, выведенная на территории современной Австрии.

Характеристики породы 
Для хафлингеров характерны невысокий рост (высота от 137 до 152 см), каштановая масть и светлые грива и хвост. Поскольку порода выведена в высокогорных условиях, лошади неприхотливы по отношению к погоде, легко переносят низкие температуры. Отличаются спокойным нравом.

История породы 
Название породы происходит от названия австрийской деревни Хафлинг. Родоначальником породы считается жеребец Фоли, ставший в 1874 году её первым официально зарегистрированным представителем. Порода признана в 1898 году.

Использование породы 
Является универсальной породой, пригодной как для верховой езды, так и для грузовых перевозок и тяжёлых работ.

Примечания

Ссылки 
 Лошадь Хафлингер
 Хафлингер

Породы лошадей